Кубок Адриана Эскобара () или просто Кубок Эскобара () — футбольное соревнование, проводившееся с 1939 по 1949 год Ассоциацией футбола Аргентины в честь её президента, .

Формат турнира 
В розыгрышах принимали участие по 7 команд, занявшие первые 7 мест в чемпионате Аргентины. При этом все встречи проходили в один день. Матчи состояли из двух таймов по 20 минут каждый. При равенстве по итогам игры, победитель определялся по количеству поданных угловых.

Розыгрыши

1939

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Переигровка финала

1941

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

1942

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

1943

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

1944

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

1947

Четвертьфинал 

Дальнейший розыгрыш турнира был отменён

1949

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Победители

Примечания 

Кубковые футбольные турниры в Аргентине
Не существующие ныне футбольные турниры в Аргентине